Blacklaw ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Blacklaw (1937–2010), schottischer Fußballspieler
 John Blacklaw (* 1970), deutscher Poolbillardspieler